Mepal (merk), Nederlands merk van met name kunststof consumentenproducten
 Mepal (Cambridgeshire), civil parish in Engeland